Горан Антонић (Лаћарак код Сремске Митровице, 3. новембра 1990) српски је фудбалер који тренутно наступа за ТСЦ из Бачке Тополе.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Алашкерт
 Куп Јерменије : 2018/19.
 Суперкуп Јерменије : 2019.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1990.
Спортисти из Сремске Митровице
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Палића
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Суперлиге Србије